Mirna Peč (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Jugovzhodna Slovenija
 Mirna Peč (plaats), een plaats in deze gemeente